Michel Dufour peut désigner plusieurs personnes :
 Michel Dufour (1930-2003), architecte de voiliers, créateur des chantiers Dufour Yachts ; il est notamment le concepteur de l'Arpège ;
 Michel Dufour (1958-), romancier et nouvelliste québécois ;
 Michel Dufour (1945-), kinésithérapeute français.